St-Brice steht für:
 St-Brice (Ay), Kirche im Département Marne
 St-Brice (Saint-Bris-des-Bois), Kirche im Département Charente-Maritime